

Cucina 
 Angioletti – piatto italiano

Persone 
 Angioletti – cognome italiano
 Matteo Angioletti – ginnasta italiano
 Diego Angioletti – generale e politico italiano
 Giovanni Battista Angioletti – giornalista e scrittore italiano

Pagine correlate 
 Angeli

Altri progetti